Příjmení Papp, Pappová nosí více různých osobností:

 Alžbeta Pappová (1909–1959), slovenská klavíristka, hudební pedagožka 
 Gustáv Papp (1919–1997), slovenský operní zpěvák (tenor)
 László Papp (1926–2003), maďarský boxer
 László Papp (zápasník) (1905–1989), maďarský zápasník
 Robo Papp (* 1982), slovenský zpěvák
 Štefan Papp (1912–1990), řeckokatolický kněz, historik, liturgista a publicista 
 Vasil Papp (1919–?), rusínský fotbalista

Související články 
 Pappova věta
 Popp
 Popov